Лапу-Лапу (Lapu-Lapu):
 Лапу-Лапу — национальный филиппинский герой, убийца Магеллана
 Лапу-Лапу — город на острове Мактан, провинция Себу, Филиппины
 лапу-лапу — местное филиппинское название красного морского окуня